Il toponimo Putineiu può riferirsi a diverse località della Romania:
Putineiu, comune del distretto di Giurgiu
Putineiu, comune del distretto di Teleorman